Bill Reid (kunstenaar) (1920–1998), Canadees kunstenaar
 Bill Reid (bassist) (1933 of 1934–2018), Brits jazzmusicus